Hippocrate (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Hippocrate (460 av. J.-C.-377 av. J.-C.), médecin grec, considéré comme le père de la médecine occidentale ;
 Hippocrate de Géla (-), tyran de la cité de Géla  ;
 Hippocrate de Chios (), mathématicien grec ;
 Hippocrate, général athénien de la guerre du Péloponnèse ().

Toponyme 

 Hippocrates, cratère d'impact lunaire situé au sud-est de la face cachée de la Lune.

Titres 

 Serment d'Hippocrate, serment traditionnellement prêté par les médecins occidentaux ;
 Canon d’Hippocrate, recueil d'une soixantaine de livres de médecine attribués au médecin Hippocrate ;
 Hippocrate (1933-1951), ancienne revue médicale française du milieu du  ;
 Hippocrate (2014), film français de Thomas Lilti.
 Hippocrate (2018), série télévisée française de Thomas Lilti.
 Bases de données d'Hippocrate qui concerne la préservation des données privées des personnes dans les bases de données informatiques.